Saare peut désigner :
  Saare, un Land allemand
deux lieux estoniens :
 Saare, un village de la commune de Piirissaare ;
 Saare, une commune du comté de Jõgeva.